Der Renault Arkana (lat. Arcanum; bedeutet Geheimnis) ist ein fünfsitziges Crossover-SUV des französischen Automobilherstellers Renault, das im Mai 2019 als Serienfahrzeug auf Basis des ausschließlich in Russland angebotenen Renault Kaptur auf den Markt kam. 2021 kam die Baureihe auch in Mitteleuropa auf den Markt. Hier basiert sie jedoch auf dem Renault Captur II.

Konzept des Projektes 
Vorgestellt wurde zunächst ein Konzeptfahrzeug auf der Moscow International Motor Show am 29. August 2018.

Das Serienmodell wurde im Renault-Werk Moskau gebaut und war überwiegend für den russischen Markt und Asien bestimmt. Im September 2020 kündigte Renault an, den Arkana ab 2021 auch im südkoreanischen Busan für den mitteleuropäischen Markt zu bauen. In Südkorea wird er als Samsung XM3 vermarktet.

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 wurde die Produktion des Arkana in Moskau im März 2022 eingestellt. Im Mai 2022 gab Renault dann bekannt, sich vom russischen Markt zurückzuziehen.

Technische Daten

Mitteleuropäischer Markt 
In Mitteleuropa stehen zunächst ein 1,3-Liter-Ottomotor (gestaltet als 12V-Mild-Hybrid mit 12V-Lithium-Ionen-Batterie unter dem Beifahrersitz) in zwei Leistungsstufen oder ein 1,6-Liter-Ottomotor als Voll-Hybrid (mit 230V-Lithium-Ionen-Batterie unter dem Kofferraumboden) zur Wahl.

Russischer Markt 
Der 1,3-Liter-Ottomotor vom Typ M 282 leistet 110 kW (150 PS). Er ist mit einem Turbolader, Direkteinspritzung mit einem Druck von 250 Bar und variabler Ventilsteuerung am Einlass und am Auslass versehen. Während des Entwicklungsprozesses wurden Motoren 40.000 Stunden im Labor getestet.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland 4.264 Renault Arkana neu zugelassen worden. 2022 waren es 6.794 Fahrzeuge der Baureihe. Alle davon hatten einen Mild- oder Voll-Hybrid-Antrieb an einem Ottomotor mit Frontantrieb, wie es für die EU-Märkte vorgesehen ist.

Weblinks

Einzelnachweise 

Arkana
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell